«Saint-André» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Canadá 
 Quebec
 Saint-André, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-André-Avellin, municipio de Outaouais.
 Saint-André-d'Argenteuil, municipio de Laurentides.
 Saint-André-de-Restigouche, municipio de Gaspésie-îles-de-la-Madeleine.
 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, municipio de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Nuevo Brunswick
 Saint-André, comunidad rural acadiana.

Francia 
 Saint-André, comuna de Pirineos Orientales.
 Saint-André, comuna de Alto Garona.
 Saint-André, comuna de Gers.
 Saint-André, comuna de Saboya.
 Saint-André, comuna de Tarn.
 Saint-André, comuna de La Reunión.

Miscelánea 
 Saint-André, tipo de queso de Francia.